

Медово () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Поморіє.
 Медово () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Медово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Братя-Даскалові.